Semling steht für:
 Barbus balcanicus, eine Fischart aus der Unterfamilie der Barben

Semling ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Semling (* 1962), deutscher Polizist
 Joseph von Semling (um 1730–1824), persisch-österreichischer Major